Usson – un comune francese situato nel dipartimento del Puy-de-Dôme nella regione dell'Alvernia
 La Chapelle-sur-Usson – un comune francese situato nel dipartimento del Puy-de-Dôme nella regione dell'Alvernia
 Usson-en-Forez – un comune francese situato nel dipartimento della Loira della regione del Rodano-Alpi
 Usson-du-Poitou – un comune francese situato nel dipartimento della Vienne nella regione di Poitou-Charentes